HTR steht für:
 Hochtemperaturreaktor, ein Kernreaktor mit besonders hoher Arbeitstemperatur
 Flughafen Hateruma (IATA-Code), Flughafen auf der Insel Hateruma in Japan
 Handwritten Text Recognition, siehe Handschrifterkennung

Abkürzung